Населені пункти в Чехії:

 Гробиці (Злін)
 Гробиці (Пардубіце)